XVII. letní olympijské hry se uskutečnily ve dnech 25. srpna až 11. září 1960 v hlavním městě Itálie, Římě. Her se zúčastnilo 5348 sportovců z 83 zemí, Československo reprezentovalo 120 sportovců, z toho 15 žen a v celkovém hodnocení se tato výprava s osmi medailemi umístila na 10. místě.

Pořadatelství her bylo Římu uděleno na zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Paříži 15. června 1955. Byla to první olympiáda v Římě: město mělo pořádat Letní olympijské hry 1908, ale po výbuchu Vesuvu se pořadatelství vzdalo. Olympijskými sportovišti byly vedle moderního komplexu Foro Italico, kde se nachází Stadio Olimpico a Stadio dei Marmi, také antické památky Maxentiova bazilika (zápas) a Caracallovy lázně (gymnastika).

Poprvé se na olympiádě představily San Marino, Maroko, Tunisko a Súdán. Západoindická federace soutěžila poprvé a naposledy, o čtyři roky později už její členské státy vystupovaly samostatně. První historické zlato získal Pákistán (v pozemním hokeji).

Významné momenty 
 Nejúspěšnějším sportovcem byl Boris Šachlin (SSSR, gymnastika) se čtyřmi zlatými medailemi, tři zlaté získali Wilma Rudolphová (USA, atletika), Larisa Latyninová (SSSR, gymnastika), Takaši Ono (Japonsko, gymnastika) a Chris von Saltza (USA, plavání).
 Dánský jachtař Paul Elvstrøm se stal prvním v historii moderních olympiád, který vyhrál individuální soutěž na čtyřech hrách po sobě.
 Překvapivé prvenství v maratónu získal Abebe Bikila jako první olympijský vítěz z černé Afriky.
 Maďarský šermíř Aladár Gerevich byl pošesté v řadě členem vítězného družstva šavlistů.
 Domácí Livio Berrutti se stal prvním Evropanem, který vyhrál běh na 200 metrů.
 Boxerský turnaj v polotěžké váze vyhrál Američan Cassius Clay, později slavný profesionál pod jménem Muhammad Ali.
 Jachtařskou soutěž ve třídě Dragon vyhrála loď Řecka, v jejíž posádce byl princ Konstantin II. Řecký, náhradnicí byla jeho sestra Sofie Řecká, pozdější královna Španělska.
 Dánský cyklista Knud Enemark Jensen zemřel při závodě, příčinou bylo užití roniacolu. Tragédie vedla k zavedení antidopingových kontrol na příští olympiádě.
 Poprvé byly z her vysílány televizní přenosy do celého světa.
 Sportovcům osobně požehnal na náměstí svatého Petra papež Jan XXIII.

Kalendář soutěží

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

Československo na LOH 1960

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Český olympijský výbor
 BBC
 Oficiální výsledky LOH 1960 na Olympedia 

 
Letní olympijské hry
Olympijské hry v Itálii
Sportovní události v Římě
Multisportovní události v roce 1960
Sport v Itálii v roce 1960